Les Sulibans sont des êtres d'une race extra-terrestre de fiction de l'univers Star Trek apparaissant dans la série Star Trek: Enterprise. Une secte sulibane, connue sous le nom de La Cabale, représente le principal antagoniste dans la première et la seconde saison de la série.

D'apparence humanoïde, les Sulibans n'ont aucune pilosité et ont une peau jaune pâle couverte de petites éruptions rappelant la texture d'un fruit des oranger des Osages.

Étymologie 

Dans une entrevue donnée au fanzine Communicator en 2001, précédant de plusieurs mois les attentats du 11 septembre 2001, le producteur exécutif Rick Berman révéla que le nom « Suliban » a été inspiré de Taliban.

Histoire 
Les Sulibans seraient une race existant depuis des millions d'années dans une allusion donnée par  Vosk, l'ombre qui manipule la Guerre Froide Temporelle. Les principaux acteurs de cette guerre froide temporelle sont Silik un Suliban appartenant à la Cabale qui est opposé à Daniels un humain venant du futur (Résistance - 2/2 - Storm Front II partie).

Quelque part au , datation humaine, le monde d'origine des Sulibans fut détruit projetant les survivants dans l'espace et le nomadisme. Des colonies furent fondées sur l'espace Tandaran. Vers 2150, la Cabale était un mouvement important, elle recevait des ordres de l'ombre du futur, un humanoïde sans visage qui vient d'une race qui ne maitrise la technologie du voyage temporel que par la projection d'images. Les membres de la Cabale reçoivent, en plus des ordres,  des améliorations technologiques et surtout des manipulations génétiques en fonction de la mission à mener.

Cette activité violente de la Cabale jette l'opprobre sur l'intégralité des Sulibans, par exemple, dans l'épisode Détenus (Detained), Jonathan Archer et Travis Mayweather sont faits prisonniers par les Tandarans, par précaution. Le colonel Grat interroge le capitaine pour obtenir des renseignements sur la Cabale; nos héros, voyant la détention abusive du peuple suliban les aident à s'échapper en reprenant leurs navettes. 

La première apparition est dans En avant toute (Broken Bow, Part I) où le docteur Phlox dissèque un cadavre de Suliban et met à jour de nombreuses améliorations génétiques permettant surtout d'être invisible.

Dans les deux parties de l'épisode Ondes de choc (Shockwave), la Cabale se lance dans un gambit temporel en impliquant l'Enterprise dans un accident d'entrée dans l'atmosphère qui détruit les habitants de la planète. Ils apparaissent aussi dans Le Vaisseau du futur (épisode 42) et la deuxième partie de Résistance - 2/2 (Storm Front, Part II) (épisode 78/79).

Les Sulibans ont la particularité de voyager seul dans un dodécaèdre qui a un Bouclier occulteur.

Intérêt 

C'est l'un des adversaires typique et redondant de la série. Il a la faiblesse de ne plus jamais être cité dans aucun des autres épisodes de la série Star Trek, ce qui affaiblit la cohérence de la trame.

Espèce extraterrestre de Star Trek
Métamorphe de fiction

de:Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Suliban
en:List of Star Trek races#S